Der Arsenal Women Football Club (Arsenal WFC, oder Arsenal Women FC) wurde 1987 als Arsenal Ladies gegründet. Die erste Mannschaft spielt seit der Gründung der FA Women’s Super League 2011 in der höchsten englischen Liga.

In der Saison 2006/07 gewann Arsenal als erster Verein in der Geschichte des Frauenfußballs das europäische Sextuple bestehend aus der englischen Meisterschaft, englischen Pokal, der UEFA Women’s Champions League, FA Women’s Community Shield, Women's League Cup und dem London Women's Cup.

Geschichte 
1987 wurde der Arsenal Women Football Club (Arsenal WFC, bis Juli 2017: Arsenal Ladies Football Club bzw. Arsenal LFC) gegründet. Gründer des Vereins war Vic Akers, damals Zeugwart der Männer-Profimannschaft und danach langjähriger General Manager des Arsenal WFC. Der Verein gehörte ursprünglich nicht direkt zum Hauptverein FC Arsenal, wurde aber 2017 eingegliedert.

Arsenal WFC ist der erfolgreichste englische Frauenfußballklub. Mit dem Gewinn des UEFA Women’s Cup im Jahr 2007 wurde der FC Arsenal zum ersten Verein, der sowohl im Männer- als auch im Frauenfußball einen Europapokal gewann.

Nationale Erfolge 
1993, 2001 und 2007 schaffte der Verein das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Ligapokal. In den Spielzeiten 2004/05 und 2005/06 wurde die Mannschaft ungeschlagen Meister. In der Saison 2006/07 gewann die Mannschaft sogar alle Ligaspiele. 2008 wurde nach einem 4:1-Sieg gegen den Chelsea LFC die zehnte Meisterschaft der Vereinsgeschichte gewonnen. Zwischen dem 7. November 2002 und dem 29. März 2009 blieb die Mannschaft in 108 Meisterschaftsspielen in Folge ungeschlagen, bis der Everton LFC diese Serie mit einem 3:0-Sieg beendete.

Arsenal WFC in Europa 
Fünf Mal vertrat der Arsenal WFC die englischen Farben im UEFA Women’s Champions League. Dabei erreichten sie immer mindestens das Viertelfinale. Die größten Erfolge auf europäischer Ebene waren das Erreichen des Halbfinales in den Jahren 2003 und 2005. 2003 scheiterte man deutlich gegen den dänischen Meister Fortuna Hjørring, 2005 unterlag man dem schwedischen Meister Djurgårdens IF/Älvsjö nur knapp. Nach einem 1:1 im Hinspiel unterlag man im Rückspiel auf eigenem Platz mit 0:1. 2007 wurde der bisher größte Erfolg auf europäischer Ebene erreicht. Der FC Arsenal konnte den schwedischen Meister Umeå IK im Finale des UEFA Women’s Cup besiegen und gewann als erster englischer Verein den Europapokal.

Stadion 
Die Spielstätte des Arsenal Women FC ist der Meadow Park in Borehamwood, Hertfordshire. Die Anlage bietet 5000 Plätze, davon 500 überdachte Sitzplätze auf der Haupttribüne. Die Gegengerade ist ebenfalls überdacht und besitzt 1200 Sitzplätze. Die Arsenal Women teilen sich das Stadion mit dem Eigentümer FC Boreham Wood aus der National League sowie der Reservemannschaft des FC Watford und den Jugendteams vom FC Arsenal. Die Frauen des Arsenal WFC tragen in jeder Saison ein Heimspiel im Emirates Stadium aus.

Trainerhistorie

Erfolge

International 
 UEFA-Women’s-Cup-Sieger: 2007

National 
 FA WSL: 3
2011, 2012, 2018/19

 FA Women’s Premier League National Division: 12
1992/93, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10

 FA Women’s Cup: 14
1992/93, 1994/95, 1997/98, 1998/99, 2000/01, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2015/16

 FA WSL Continental Cup: 5
2011, 2012, 2013, 2015, 2018

 FA Women’s Premier League Cup: 10
1991/92, 1992/93, 1993/94, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2004/05, 2006/07, 2008/09

 FA Women’s Community Shield: 5
2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008

 London County FA Women’s Cup: 10
1994/95, 1995/96, 1996/97, 1999/2000, 2003/04, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11

 FA Women’s Premier League Southern Division: 1
1991/92

 Highfield Cup: 1
1990/91

 Reebok Cup: 2
1991/92, 1995/96

 AXA Challenge Cup: 1
1998/99

Weblinks 

 Offizielle Seite

Einzelnachweise 

Fußballverein aus London
Englischer Frauenfußballverein
Gegründet 1987